

Матвієвська — присілок, Верхівське сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Матвієвська — присілок, Чушевицьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Матвієвська — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Матвієвська — присілок, Нюксенський район, Вологодська область
 Матвієвська — присілок, Тарногський район, Вологодська область